Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру Toyota Princess Cup 1999, який відбувся втретє. Анна Курнікова і Моніка Селеш були чинними чемпіонками, but neither competed this time.

Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні won their second event of the year, у фіналі перемігши Аманда Кетцер і Єлена Докич з рахунком.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Девенпорт К Мораріу
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С Асагое А Суґіяма
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Дрейк Т Танасугарн
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Кетцер Є Докич
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Л Макніл К По
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Х Пак М Ту
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Х Іноуе М Іноуе
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=67
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=79
| RD1-score08-3=2
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= М Саекі Ю Йосіда
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Дж Чі Е Фрейзер
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Берклей Н Пратт
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12=
| RD1-score6=8| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Хісамацу Сіхо Маркета Кохта| RD1-score7=8| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Петра Рампре Трейсі Сінджиан
| RD1-score8=2
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Іноуе Харука Іноуе Майко| RD2-score1=8'''
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Отакеяма Ріей Сасано Йосіко
| RD2-score2=3
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=

Посилання 
 ITF singles results page 

Парний розряд
Toyota Princess Cup, парний розряд